Dit is een lijst van vulkanen in de Filipijnen. Op deze lijst staan alleen vulkanen die sinds het kwartair minstens een maal actief waren.

Zie ook 
 Lijst van vulkanen

Externe links 
 Volcanoes of the World » Volcanoes of the Philippines and Southeast Asia » Volcano List Website Global Volcanism Program van het Smithsonian Institution

PHIVOLCS 
 Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS): Active Volcanoes
 Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS): Potentially Active Volcanoes
 Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS): Inactive Volcanoes

 
Filipijnen
Vulkanen